Schicha ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schicha (* 1964), deutscher Medienwissenschaftler
 Harald Schicha (* 1943), deutscher Hochschullehrer und Nuklearmediziner
 Ralph Schicha (* 1950), deutscher Schauspieler